Az 1949-es Tour de France volt a 36. francia körverseny. 1949. június 30-a és július 24-e között rendezték. A verseny útba ejtette Belgium fővárosát Brüsszelt, a spanyol San Sebastiánt, az olasz Aostát és a svájci Lousanne-t is. Az olasz csapat kezdetben megosztott volt, Bartali és Coppi ellentéte miatt, ezt kihasználva Jacques Marinelli vezetett egy ideig. Az ötödik szakaszon Coppi bukott és a tönkrement kerékpár helyet nem akart újat, csak Alfredo Binda csapatvezető rábeszélésére folytatta. A tizenhatodik szakasz idején ünnepelte Bartali a születésnapját, Coppi megajándékozta a szakaszgyőzelemmel. A következő szakaszon Bartali bukott és kificamította a bokáját, ezután már Fausto Coppi biztosan nyerte a versenyt.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France